Fabio Ceccherini – politico
 Federico Ceccherini – calciatore
 Guido Ceccherini – politico
 Massimo Ceccherini – attore e comico
 Sante Ceccherini – militare e schermidore
 Silvano Ceccherini – anarchico e scrittore